Салтарело може да се отнася за:

 Салтарело, средновековен танц
 Saltarello, български инструментален ансамбъл